«Убедительный довод» (, другие названия — «Средство убеждения», «Джек Ричер, или Средство убеждения») — роман английского писателя Ли Чайлда, вышедший в 2003 году. Седьмая книга из серии о бывшем военном полицейском Джеке Ричере.

Сюжет 
Бывший военный полицейский Джек Ричер спасает от похищения юного Ричарда, сына торговца оружием Захарии Бека, и убивает ввязавшегося в конфликт полицейского. В благодарность, Ричард приглашает Джека к себе домой, где Бек-старший нанимает его телохранителем. На самом деле Ричер — внедрённый агент под прикрытием, в задачу которого входит найти предыдущего агента Терезу Даниэль.

Работая под прикрытием, Ричер устраняет нескольких подручных Бека, и устанавливает связь между Беком и Френсисом Ксавье Куинном, бывшим агентом военной разведки, который жестоко искалечил и убил сослуживицу Джека десять лет назад. Ричер предполагал, что Куинн мёртв, пока не увидел его живым.

Связными Ричера во внешнем мире были федеральные агенты Стивен Элиот, Терри Виллануэва и Сюзен Даффи, с которой у Джека завязываются отношения. Ричер устанавливает, что Тереза была внедрена неофициально и находит труп другой девушки, работавшей на правительство. Найдя Куинна и расправившись с ним, Ричер отыскивает Терезу Даниэль и передаёт в руки федералов.

Примечания

Ссылки 

 http://www.leechild.com/books/persuader.php
 http://detectivemethod.ru/rvw/series-of-jack-reacher/
 https://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/doc/409479019.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=May%2005,%202003&author=Patrick%20Anderson&pub=The%20Washington%20Post&edition=&startpage=&desc=Meat%20and%20Potatoes
 https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/lee-child/persuader/
 https://www.bookbrowse.com/reviews/index.cfm/book_number/1192/persuader#excerpt
 http://www.nytimes.com/2004/04/18/books/paperback-best-sellers-april-18-2004.html

Романы 2003 года
Романы-триллеры
Романы Ли Чайлда